Raimondo de Cardona (XIII-XIV secolo), capitano di ventura spagnolo
 Raimondo de Cardona (1467-1522), generale spagnolo.
 Raimondo de Cardona (1957), diplomatico italiano.